Карагайлы — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Карагайлы (быв. Стаханово) — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Карагайлы (быв. Чапаево) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Карагайлы (быв. Ново-Николаевка) — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карагайлы (быв. Арбузное) — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карагайлы — посёлок в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Карагайлы (быв. Октябрьское) — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Карагайлы — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Карагайлы — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области.

Озёра 
 Карагайлы — пересыхающее озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана

Река 
 Карагайлы (приток Худолаза) — река в Башкортостане.